Little White River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Little White River (Escambia Bay), Florida
 Little White River (Stoney Creek), Indiana 
 Little White River (White River), South Dakota 

in Kanada:
 Little White River (Mississagi River), Ontario